The Witcher 3: Wild Hunt, jeu vidéo
 The Wild Hunt (film), film (2009)
 The Wild Hunt album de The Tallest Man on Earth (2010) 
 The Wild Hunt album du groupe Watain (2013)